Brabham BT44 je Brabhamov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali tudi Carlos Reutemann, Carlos Pace in John Watson. Zasnoval ga je Gordon Murray kot izboljšano verzijo dirkalnika Brabham BT42, BT44 ima enostavno zasnovo s standardnim motorjem Cosworth DFV, menjalnikom Hewland in čistimi linijami. 

Sezona 1974 je bila za Brabham uspešna, Carlos Reutemann je dosegel tri zmage in eno uvrstitev na stopničke, Carlos Pace, ki se je moštvu pridružil šele v zadnji tretjini sezone, pa je dosegel eno uvrstitev na stopničke. Skupno je to moštvu prineslo peto mesto v konstruktorskem prvenstvu s 35-imi točkami.

Z izboljšanim dirkalnikom BT44 za sezono 1976 je Pace dosegel svojo prvo in edino zmago kariere na domači in drugi dirke sezone za Veliko nagrado Brazilije, medtem ko je Reutemann svojo edino zmago sezone dosegel na dirki za Veliko nagrado Nemčije, ob tem pa še pet uvrstitev na stopničke, kar mu je prineslo tretje mesto v dirkaškem prvenstvu, Brabhamu pa drugo mesto v kontruktorskem prvenstvu s 54-imi točkami. 

Za sezono 1976 je dirkalnik zamenjal nov model Brabham BT45, ki ga je poganjal motor Alfa Romeo, dirkalniki BT44 pa so bili prodani moštvu RAM Racing, ki je z njimi nastopal v sezoni 1976 z več dirkači, ki so bili Loris Kessel, Emilio de Villota, Patrick Neve, Jac Nelleman, Damien Magee, Lella Lombardi in Bob Evans, toda brez vidnejšega rezultata.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

BT44